Der Coupe d’Europe 1998/99 ist ein Dreiband-Mannschaftsturnier im Karambolagebillardsport. Die 41. Auflage fand vom 21. bis zum 24. Mai 1999 in Hengelo statt.

Turniermodus 
Im Turniermodus wurde eine Finalrunde mit sechs Mannschaften gespielt.

Geschichte 
Die Pelgrim Proffesionals aus Hengelo verteidigten auf eigenen Tischen den Coupe d’Europe vor den BF Horster-Eck Essen 1959 und dem BC Amicale Boussu.

Die Qualifikationen wurden in verschiedenen Gruppen und Orten in Europa ausgespielt.
Es wurde im Satzsystem mit zwei Gewinnsätzen bis 15 Punkte gespielt.

Qualifikationsgruppen für die Endrunde in Hengelo

Ausscheidungsgruppe in  Kopenhagen (24. und 25. April 1999) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in  Lissabon (24. und 25. April 1999) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in  Heeswijk (24. und 25. April 1999) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in  Wien (24. und 25. April 1999) 
Abschlusstabelle

Ausscheidungsgruppe in  Palma de Mallorca (24. und 25. April 1999) 
Abschlusstabelle

Finalrunde in Hengelo

Gruppe A

Abschlusstabelle Gruppe A

Gruppe B

Abschlusstabelle Gruppe B

Halbfinale

Endspiele

Abschlusstabelle 1998/99

Einzelnachweise 

1999
Coupe dEurope 1998/99
Billardturnier in den Niederlanden
Sportveranstaltung in Hengelo